Sharpe kan som auktorsförkortning avse:

 Richard Bowdler Sharpe, engelsk zoolog, far till Emily Mary Bowdler Sharpe.
 Emily Mary Bowdler Sharpe, engelsk entomolog specialiserad på dagfjärilar (Rhopalocera). Dotter till Richard Bowdler Sharpe.
 Richard W. Sharpe, amerikansk zoolog specialiserad på musselkräftor (Ostracoda).
 
 

Robotskapade auktorsförkortningar